Hódzsó család japán régenscsalád a Kamakura-korban
 Go-Hódzsó család japán daimjócsalád a hadakozó fejedelemségek korában
 Hódzsó, a dzsikisinkage-rjú kendzsucu egyik formagyakorlata
 Hódzsó no umi, Misima Jukio 20. századi japán író regénytetralógiája
 Hódzsóki, 1212-es japán esszé
Földrajz
 Hódzsó, város Ehime prefektúrában
 Hódzsó, település Tottori prefektúrában